Hemlock Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hemlock Island (Penobscot County, Maine)
 Hemlock Island (Washington County, Maine)
 Hemlock Island (Bristol County, Massachusetts)
 Hemlock Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Hemlock Island (Michigan)
 Hemlock Island (New York)
 Hemlock Island (Clarion County, Pennsylvania)
 Hemlock Island (Forest County, Pennsylvania)
 Hemlock Island (Vermont)